Terbregseweg is een voormalige stopplaats van de Spoorlijn Utrecht - Rotterdam. De halte lag in het oosten van Rotterdam, aan de zogeheten Ceintuurbaan, en was open tot 17 mei 1953. Toen werd het nieuwe, noordelijke tracé tussen Rotterdam en Utrecht in gebruik genomen.

Externe links 
 Enkele foto's van de spoorwegovergang en de stopplaats Terbregseweg, website Stadsarchief Rotterdam.
 Kaart van Rotterdam anno 1903, met de stopplaats bij het begin van de Terbregseweg; website RotterdamKaart.nl.
 Stopplaats Terbregseweg op Stationsweb.

Terbregseweg